El príncipe Francisco de Teck (nacido como Francis Joseph Leopold Frederick; Londres, 9 de enero de 1870 - Aberdeenshire, 22 de octubre de 1910) fue un príncipe del ducado de Teck desde su nacimiento, como hijo del difunto príncipe Francisco, duque de Teck, y de su difunta esposa, la princesa María Adelaida de Cambridge, hasta su muerte, en 1910. Fue más conocido por ser el hermano menor de la reina-emperatriz María de Teck, esposa del rey-emperador Jorge V del Reino Unido. 

Nació en Londres, Reino Unido, y fue el penúltimo de los cuatro hijos de los príncipes Francisco y María Adelaida de Teck. Recibió el tratamiento de su alteza serenísima durante su vida y era miembro de la Casa Real de Teck.  

Falleció en el mismo año del ascenso al trono de su hermana, cómo María, reina consorte del Reino Unido y emperatriz consorte de la India, y de su cuñado, como Jorge V del Reino Unido.

Familia 

Su padre era el príncipe Francisco, Duque de Teck, hijo del duque Alejandro de Württemberg y de la  condesa Claudine Rhédey von Kis-Rhéde (A la que le fue concedido el título de Condesa von Hohenstein). Su madre era la Duquesa de Teck (nacida princesa María Adelaida de Cambridge), la hija más joven del príncipe Adolfo, Duque de Cambridge y por tanto nieta del rey Jorge III. Francisco era desde su nacimiento Su Alteza Serenísima el príncipe Francisco de Teck.

Educación 
Fue expulsado de la Universidad de Wellington en Berkshire "por tirar a su housemaster sobre un seto para ganar una apuesta. Toda su vida fue un jugador incorregible. Posteriormente fue a Charterhouse donde el problema aumentó."

Vida personal 
La afición jugadora del príncipe y sus cuantiosas deudas le llevaron a ser enviado a la India para realizar allí una carrera militar.

El príncipe Francisco de Teck nunca contrajo matrimonio. Según el libro de Julia P. Gelardi Born to rule, el príncipe era enérgicamente perseguido por la princesa Maud de Gales, la cuñada de su hermana. Intercambiaron algunas cartas pero quedó claro que el príncipe no tenía ningún interés. Maud de Gales casará finalmente con el príncipe Carl de Dinamarca, convirtiéndose junto con él en reina de Noruega en 1905.

Francis tuvo distintos amoríos con damas de la alta sociedad inglesa. 

La actriz inglesa Sarah Miles ha reclamado ser bisnieta del príncipe, a través de su abuelo, presuntamente un hijo ilegítimo del mismo llamado Francis Resto, nacido en Richmond, Surrey, en 1894.

Muerte y legado 
Murió de forma repentina en 1910 a la edad de cuarenta años, habiendo cogido neumonía en Balmoral.

En su muerte temprana, poco antes de la coronación de su hermana como reina del Reino Unido, el testamento de Francisco de Teck sentará un precedente legal al estar sellado, para evitar un escándalo. El documento quedó por tanto inédito, y las personas reales a partir de entonces han seguido esa tradición hasta nuestros días.

Está enterrado en el cementerio real de Frogmore.

Títulos y órdenes

Títulos 

 9 de enero de 1870 - 22 de octubre de 1910: Su Alteza Serenísima el príncipe Francisco de Teck.

Órdenes 

 Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Wurttemberg. (Reino de Wurtemberg)
 Caballero de gran cruz de la Real Orden Victoriana. (Reino Unido)

Ancestros

Referencias 

Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Casa de Teck
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg